Mužská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Španěl Feliciano López s Řekem Stefanosem Tsitsipasem, se odhlásili pro zranění ramena Tsitsipase.

Po skončení turnaje se na pozici deblových světových jedniček vrátili Wesley Koolhof s Nealem Skupskim, kteří po dvou týdnech na čele opět vystřídali Rajeev Ram.

Vítězem se stali Rakušané Alexander Erler a Lucas Miedler, kteří ve finále zdolali americké deblisty Nathaniela Lammonse s Jacksonem Withrowem po zvládnutých tiebreacích obou setů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a posunuli se na nová kariérní maxima, Erler na 42. a Miedler na 43. příčku žebříčku ve čtyřhře. V Acapulku získali třetí společnou i individuální trofej ze čtyřhry okruhu ATP Tour, druhou v kategorii ATP 500 a první mimo rodné Rakousko.

Nasazení párů

Kvalifikace

Nasazení párů

Kvalifikanti 
  Guido Andreozzi /  Guillermo Durán

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel
ATP Tour 2023
Tenis v Mexiku v roce 2023